«Британник» () — немой фильм по трагедии Жана Расина, запечатлевший выдающихся актёров французского театра Габриэль Режан и Жана Муне-Сюлли. Фильм снят на киностудии «Фильм д’ар» режиссёром Андре Кальметтом.

Сюжет 
Фильм показывает эпоху правления Нерона. Главный герой — Тиберий Клавдий Цезарь Британник, сводный брат Нерона.

В ролях 
 Режан
 Муне-Сюлли

Создатели фильма 
 Режиссёр — Андре Кальметт
 Литературный источник — Жан Расин

Ссылки 
 Аннотация фильма на imdb.com 

Немые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1908 года